27 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w czasie I wojny światowej. Rozformowany na początku 1918 r.

Korpus wchodził w skład armii:
 2 Armii (od 10.10.1914)
 1 Armii (17.02 - 1.09.1915)
 2 Armii (18.09.1915 - 1.07.1916)
 1 Armii (1.08 - 17.12.1916)
 12 Armii (1.02 - 16.06.1917)
 5 Armii (1.06 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. piechoty D. W. Bałanin (wrzesień 1914 - grudzień 1916)
 gen. lejtnant A. N. Kuzmin - Korowajew (grudzień 1916 - maj 1917)
 gen. lejtnant W. W. Ryczkow  (od maja 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego